Józefinka – wieś
 Józefinka – wzgórze we Wrocławiu
 Józefinka – francuski serial telewizyjny